Це список ігор, розроблених, опублікованих або розповсюджених видавцем відеоігор Paradox Interactive .

Посилання на джерела 

Відеоігри